Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Ostromęcki – polski geolog, poeta, prozaik, alpinista i grotołaz
 Bogdan Ostromęcki – polski poeta i eseista
 Stanisław Ostromęcki – polski poseł na Sejm